El término Dos mujeres (Two Women en inglés) puede hacer referencia a:

 Dos mujeres y un hombre, pintura de Francisco de Goya.
 Dos mujeres, novela escrita por Gertrudis Gómez de Avellaneda entre 1842 y 1843.
 Mis dos mujeres, zarzuela estrenada en el Teatro Circo de Madrid en 1855.
 Two Women, película de 1914 dirigida por Ralph Ince.
 Two Women, película de 1919 dirigida por Ralph Ince.
 Dos mujeres, película de 1960 dirigida por Vittorio De Sica.
 Dos mujeres, telenovela venezolana de 1981 producida por Venevisión.
 Dos mujeres, un camino, telenovela mexicana producida por Televisa y transmitida entre 1993 y 1994.
 Entre dos mujeres, película de 1994 dirigida por Mark Rydell.
 Dos mujeres, película de 1994 dirigida por Moira Armstrong.
 Dos mujeres, telenovela colombiana de 1997 producida por RTI Televisión.
 Dos mujeres, película de 1999 dirigida por Tahminé Milaní.
 Dos mujeres, obra de teatro de 2008 dirigida por Javier Daulte.
Dos mujeres, película francesa de 2017, dirigida por Martin Provsot.